Пикулин — фамилия:

 Пикулин, Лука Егорович (1784—1823/1824) — русский анатом и физиолог.
 Пикулин, Павел Лукич (1822—1885) — русский врач-терапевт.
 Пикулин, Виталий Владимирович (род. 10 октября 1971 года) — украинский военный деятель, заместитель командующего Сил специальных операций Украины, полковник Вооружённых сил Украины.